een oude naam voor de keizer van Japan
 Mikado (spel), een behendigheidsspel
 Mikado (snoep), een Japanse snack, buiten Europa bekend als Pocky
 Mikado (lied), lied van Simone Drexel; de Zwitserse inzending op het Eurovisiesongfestival 1975
 Mikado (treintype), type stoomlocomotief met wielopstelling 2-8-2.

 The Mikado, een Britse komische operette
 The Mikado (1939), een Britse muziekfilm onder regie van Victor Schertzinger
 The Mikado (1967), een Britse muziekfilm onder regie van Stuart Burge
 Operatie Mikado, een niet-doorgezet plan om een Argentijnse legerbasis aan te vallen tijdens de Falklandoorlog